Конфедерация софтбола Океании (, сокр. SCO) — структура, управляющая софтболом в странах Австралии и Океании. Объединяет 15 национальных федераций. Представляет Всемирную конфедерацию бейсбола и софтбола (WBSC) в регионе. Президентом SCO является Рекс Кэпил (Новая Зеландия).

История 
Конфедерация софтбола Океании (SCO) была основана 2 августа 2005 года на совещании представителей 9 национальных олимпийских комитетов стран Океании и Международной федерации софтбола, прошедшей в Палау. Первым президентом новой организации был избран Роберт Стеффи (Гуам).

Женский софтбол впервые был представлен на Южнотихоокеанских играх ещё в 1971 году (III Игры), а мужской — на следующих подобных комплексных соревнованиях стран Океании в 1975. В программу последующих Игр софтбол входил нерегулярно.

Объединилась с Конфедерацией бейсбола Океании; название объединённой федерации — WBSC Oceania, штаб-квартира - в Виктории.

Структура SCO 
Высший орган Конфедерации софтбола Океании — Конгресс. Для решения задач, поставленных Конгрессом перед SCO, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирают Исполнительный комитет (Исполком) из 5 членов, который проводит в жизнь решения Конгресса, а также организует повседневную деятельность SCO. Руководит работой Исполкома президент SCO.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Конфедерация софтбола Океании отвечает за проведение следующих турниров:

 Чемпионаты Океании среди национальных сборных команд;
 Чемпионаты Океании среди молодёжных сборных команд;
 Чемпионаты Океании среди юниорских сборных команд.

Члены SCO

Примечания

Ссылки 
 Oceania Softball
 Раздел SCO на сайте WBSC

Софтбольные организации